Мурзабе́ков — фамилия; имеет женскую форму Мурзабе́кова.

Известные носители 
 Мурзабеков, Висхан Ибрагимович (1990) — российский чеченский боксёр.
 Мурзабеков, Ибрагим Абукарович (1937—2016) — российский ингушский врач, д. м. н.
 Мурзабеков, Исмагул — советский государственный деятель, Герой Социалистического Труда.

Мурзабекова 
 Мурзабекова, Гаухар Курманбековна (1956) — казахская скрипачка, дирижёр, педагог.